UVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uvol (Papua Nuova Guinea)